Giappone
 Ōtaki – cittadina della prefettura di Chiba
 Ōtaki – villaggio della prefettura di Nagano
 Nuova Zelanda
 Otaki – centro abitato del distretto di Kapiti Coast
 Otaki – fiume